Thallyson – calciatore brasiliano classe 1991
 Thallyson – calciatore brasiliano classe 1996